Astrantia australis är en flockblommig växtart som beskrevs av Rupert Huter, Pietro Porta och H.Wolff. Astrantia australis ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
australis